O Campeonato Alagoano de Futebol de 2013 é a 83º edição do campeonato profissional de clubes de futebol do estado de Alagoas. Se inicia no dia 12 de janeiro de 2013 e termina no dia 19 de maio de 2013. Serão disputadas três vagas para Copa do Brasil de 2014, duas vagas para Copa do Nordeste de 2014 e uma para a Série D de 2013.
O campeonato é transmitido ao vivo pela TV Pajuçara.

Regulamento
Na primeira fase, apenas 8 times se enfrentam em jogos de ida e volta, classificando-se para a segunda fase as 4 primeiras colocadas de melhor índice técnico. Elas irão se juntar a ASA e CRB para a realização de um Hexagonal. Já os quatro times de pior índice técnico farão um quadrangular, denominado "Torneio da Morte” para definir a equipe que será rebaixada. Tanto o hexagonal quanto no quadrangular, os times se enfrentam em jogos de ida e volta.

Critérios de desempate
Em qualquer etapa da competição, em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate:
1) mais pontos,
2) mais vitórias,
3) melhor saldo de gols,
4) confronto direto,
5) mais gols pró,
6) menos gols sofridos e
7) sorteio.

Semifinal e final são disputadas no sistema mata-mata em jogos de ida e volta para se apurar os finalistas e o campeão.

Participantes

Primeira Fase

Classificação

Hexagonal

Classificação

Desempenho por rodada 

 Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

Torneio da Morte

Classificação

Jogos
Primeira rodada

Segunda rodada

Terceira rodada

Quarta rodada

Quinta rodada

Sexta rodada

Desempenho por rodada 
 Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:

Fase final

Semifinal

Jogos de Ida

Jogos de Volta

Final

Jogos de Ida

Jogos de Volta

Classificação Geral 

{| style="text-align:center;"
|-

Artilharia

Maiores públicos

Esses foram os 10 maiores públicos do Campeonato.

Medias de Publico

Ver também
 Campeonato Alagoano de Futebol
 Federação Alagoana de Futebol
 Futebol do Nordeste do Brasil

2013
Futebol de 2013 em Alagoas